Стад-дю-Амо () или Стад колонель де Форнель () — футбольный и регбийный стадион, расположен в городе По, департамент Атлантические Пиренеи, построен в 1948 году и является главной спортивной ареной в городе. На стадионе домашние матчи проводят регбийный клуб «Сексьон Палуаз», выступающий в Топ 14 и футбольный клуб «По», выступающий в Любительском чемпионате Франции.

История 
Стадион был построен в 1948 году и изначально принадлежал Вооружённым силам Франции, на нём тренировались ученики Национальной школы военной подготовки. С 1954 года по соглашению с Министерством обороны Франции стадион перешёл в пользование городских властей и на нём начали выступать местные спортивные команды. Город постоянно улучшал стадион, так, к середине 1980-х годов появились административные помещения, новые трибуны, а поле было обновлено. В 1983 году стадион перешёл в полное владение муниципалитета.
 
В октябре 1990 года местный регбийный клуб «Сексьон Палуаз» сменил свой старый стадион «Стад де ла Круа де Пренс» на «Стад дю Амо». В первом матче на новом стадионе «Сексьон» обыграли «Тулузу» со счётом 15—6.

Из-за того, что стадион открыт с нескольких сторон, точное количество мест сложно подсчитать. Разные источники дают цифру от 13 до 14 тысяч зрителей. Рекорд посещаемости был установлен 22 января 1994 года, когда «По» принимал «Сент-Этьен» в Кубке Франции, на стадион тогда пришло чуть больше 13 000 человек. Примерно такое же количество зрителей смотрели полуфинальный матч плей-офф Про Д2 11 мая 2013 года, когда «Сексьон Палуаз» принимал «Атлантик Стад Рошле».
В сезоне 2014/15 на стадионе установили дополнительную трибуну вместимостью в 400 человек. В конце сезона трибуну убрали и начали строить постоянную трибуну на 2996 мест. Трибуна будет состоять из трех частей: центральная часть будет иметь крышу и вмещать 1 212 зрителей; над двумя другими частями крыши не будет и вмещать они будут 936 и 848 зрителей соответственно. Это позволит увеличить вместимость стадиона до 18 000 мест, из которых 13 000 будут сидячими.

Команды

Футбол 
На «Стад дю Амо» свои домашние матчи проводит футбольный клуб «По». В рамках Кубка Франции команда неоднократно встречалась с другими известными клубами страны: «Сент-Этьеном», «Нимом», «Канном», «ПСЖ».

На стадионе дважды проводила матчи Молодёжная сборная Франции по футболу. Первый раз — 12 марта 1997 года товарищеский матч против Швейцарии, тогда в матче приняли участие такие игроки как Тьерри Анри, Патрик Виейра и Давид Трезеге. Второй матч был проведён 18 мая 2006 года, это была встреча с Хорватией, в тот день за Францию сыграли Стив Манданда, Бакари Санья и Йоанн Гуркюфф.

Регби 
С 1990 года на стадионе играет «Сексьон Палуаз», регулярный участник Про Д2 и Топ 14, поэтому лучшие команды Франции регулярно проводят на «Стад дю Амо» свои выездные матчи.

В 2014 году женская сборная Франции по регби провела выиграла здесь свой домашний матч против женской сборной Ирландии по регби в рамках Кубка шести наций среди женщин, завоевав Большой шлем и выиграв турнир, матч посетили 8 500 зрителей.

Галерея

См. также 
Сексьон Палуаз По

Примечания 

Регбийные стадионы
Футбольные стадионы Франции
Здания и сооружения По